El nombre de Iglesia de San Ramón Nonato es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor (advocación o patrocinio) al santo llamado Ramón Nonato.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad o ciudad.

España 
 Iglesia de San Ramón Nonato, templo católico, en Sabanilla;
 Iglesia de San Ramón Nonato, templo católico, en la ciudad de Valladolid;